Буаве́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Буавен, Бернард (1916—1985) — канадский ботаник и историк ботаники.
 Буавен, Гийом (род. 1986) — канадский шоссейный велогонщик.
 Буавен, Лео (1931—2021) — канадский хоккеист, член Зала славы хоккея с шайбой.
 Буавен, Мари (1773—1841) — французская акушерка, изобретательница и писательница.
 Буавен, Оливье (род. 1965) — французский гребец-каноист.
 Буавен, Франсуа (род. 1982) — канадский сноубордист.